Rusești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Rusești (Alba), Dorf im Kreis Alba
Rusești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara